GDE est un sigle pouvant désigner :
 Guy Dauphin Environnement, une entreprise de la région de caen de récupération de déchets ;
 Groupe des divisions d'entraînement, un centre de formation des aviateurs français pendant la Première Guerre mondiale.

Gde est une abréviation qui peut signifier :
 grande.